Глазко́в — російське прізвище.

Глазков:
 Глазков Василь Антонович (1909—1992) — радянський футболіст, захисник. Учасник Другої світової війни.
 Глазков В'ячеслав Валерійович (1984) — український боксер, призер Олімпійських ігор у надважкій ваговій категорії.
 Глазков Георгій Федорович (1911—1968) — радянський футболіст, нападник. Заслужений майстер спорту СРСР.
 Глазков Ілля Михайлович (1922—1996) — державний діяч Білоруської РСР, доктор технічних наук (1974).
 Глазков Максим Олегович — майор служби цивільного захисту, загинув при гасінні пожежі на нафтобазі у Васильківському районі.
 Глазков Микола Іванович (1919—1979) — радянський поет, перекладач.
 Глазков Юрій Миколайович (1939—2008) — радянський космонавт, Герой Радянського Союзу.

Глазкова:
 Глазкова Катерина — український журналіст та громадський діяч.
 Глазкова Марія Володимирівна (1974) — російська акторка театру та кіно.

Російські прізвища